Termenul „Condensator” se poate referi la:

Condensator (termodinamică) : utilaj pentru efectuarea procesului de condensare
Condensator electric : element de circuit electric